Куличье — посёлок в Троицком районе Алтайского края. Входит в состав Заводского сельсовета.

География 
Расположен в центральной части края, у озера Утиное, в 10 км к западу от центра сельского поселения села Заводское.
Климат
континентальный. Средняя температура января −19 °C, июля +19,9 °C. Годовое количество атмосферных осадков 450 мм.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 92 % от 47 чел.

Инфраструктура 
Социальные услуги жители получают в ближайших населённых пунктах.

Транспорт 
Куличье доступно автомобильным транспортом.

Проходит автодорога межмуниципального значения «а/д Р-256 — Гордеевский — Заводское — Куличье — Озеро-Петровское» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-5104).

Примечания 

Населённые пункты Троицкого района (Алтайский край)